Az 1936. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 15-én rendezték az Olimpiai Sístadionban. A versenyen hármas svéd siker született, az aranyérmet Elis Wiklund nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50